Гроздов — фамилия; имеет женскую форму Гроздова.
 Гроздов, Борис Владимирович (1899—1964) — советский ботаник-дендролог, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор биологических наук, профессор.
 Гроздов, Евстафий Сергеевич (в монашестве Евсевий; 1866—1929) — епископ Русской православной церкви и Эстонской Апостольской Православной Церкви.

 Гроздова, Светлана Христофоровна (род. 1959) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР.